Beardsley puede referirse a:

 Beardsley, un meteorito de condrita H 
 Beardsley, una ciudad ubicada en el condado de Big Stone en el estado estadounidense de Minnesota
 Aubrey Beardsley, un artista pintor e ilustrador británico
 Monroe Curtis Beardsley, un filósofo estadounidense